Oelitsa Novatorov (metrostation Moskou)
 Oelitsa Novatorov (metrostation Moskou, Kommoenarka-radius)